Sassandra ist eine Stadt im Distrikt Bas-Sassandra der Elfenbeinküste und auch Hauptstadt des gleichnamigen Départements.

Geographie 
Die Stadt liegt am Golf von Guinea an der Mündung des Sassandra Flusses.

Geschichte 
Sassandra wurde von den Portugiesen, den ersten Erforscher des Golf von Guinea, als São Andrea gegründet. Die kolonialen Ruinen kann man noch heute besichtigen. Der Hafen wurde später von den Briten und Franzosen für Holz-Exporte genutzt. Die Stadt starb in den 1960er Jahren regelrecht aus, nachdem der Hafen von San-Pédro fertig wurde.

Wirtschaft 
Die heutige Industrie beschränkt sich auf die Fischerei.

Flughafen 
Der Flughafen Sassandra hat den Airport Code DISS (ICAO)/ZSS (IATA).

Sehenswürdigkeiten 
Sassandra ist bekannt für ihre Strände und Leuchttürme, der Gaoulou National Park liegt in der Nähe.

Klimatabelle

Einzelnachweise 

Ort der Elfenbeinküste
 
Ort in Afrika
Ivorisch-portugiesische Beziehungen
Hauptort einer Verwaltungseinheit
Verwaltungseinheit in der Elfenbeinküste